Чемпионат Хорватии прошёл в Порече с 18 по 30 января 2016 года.

 Категория: 13-я (средний рейтинг: 2560).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Хорватии по шахматам
2016 год в шахматах
Январь 2016 года
Спорт в Хорватии в 2016 году